Эспинельвес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Осона. Занимает площадь 17,4 км². Население — 192 человека (на 2010 год).

В городке проходит самая большая в Каталонии ярмарка новогодних елок.

Главный храм Святого Висента романского стиля датируется 11-12 веками. Квадратная колокольня в 3 этажа с романскими окнами и капителями. Входит в маршрут Романских монументов Комарки Осона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Arboles monumentales Espinelvas

Муниципалитеты Жироны